Reparatus (francisé en Réparatus ou Réparat) est un anthroponyme d'origine latine notamment porté par :

ordre chronologique
 Reparatus (fl. 484), évêque de Cissi ;
  (mort en 539), aristocrate et homme politique romain ;
 Reparatus (fl. milieu du ), évêque de Séville ;
 Reparatus (mort en 563), évêque de Carthage ;
 Reparatus (fl. 674), évêque de Ravenne ;
 Reparatus (fl. 684), évêque de Florence.

Notes et références 

Homonymie de nom romain
Homonymie de prénom